— японская фамилия и топоним.

Топоним 
 Симидзу — район города Сидзуока. Территориально соответствует более не существующему городу Симидзу, вошедшему в состав Сидзуоки.
 Симидзу — посёлок в префектуре Сидзуока.
 Симидзу — посёлок в губернаторстве Хоккайдо.
 Симидзу — название села Чистоводное Сахалинской области до 1947 года.

Фамилия 
 Симидзу, Ай (род. 1981) — актриса озвучивания и певица.
 Симидзу, Дженни (род. 1967) — американская модель японского происхождения.
 Симидзу, Ёсисада (род. 1943) — японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов.
 Симидзу, Итиё (род. 1969) — сёгистка.
 Симидзу, Кадзунэ (род. 1960) — пианист.
 Симидзу, Кэйго (род. 1939) — японский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Симидзу, Наоэмон — японский футболист.
 Симидзу, Мидори (1907—1981) — балерина.
 Симидзу, Миятака (род. 1981) — бывший японский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Симидзу, Пилар (род. 1996) — гуамская пловчиха, участница Олимпийских игр.
 Симидзу, Рэрухи (род. 1993) — японский прыгун с трамплина, бронзовый призёр Олимпиады в Сочи.
 Симидзу, Рюдзо (род. 1902) — японский футболист.
 Симидзу, Сатоси (род. 1986) — боксёр.
 Симидзу, Такаси (род. 1972) — кинорежиссёр и продюсер.
 Симидзу, Тецуро (род. 1988) — японский кёрлингист.
 Симидзу, Хироси (1903—1966) — кинорежиссёр.
 Симидзу, Хироясу (род. 1974) — конькобежец.
 Симидзу, Эми (род. 1990) — японская кёрлингистка.

См. также 
 «Симидзу С-Палс» — футбольный клуб.